Ta može označavati:
 Ta, kemijska oznaka za tantal.
 Ta (indijansko selo), nekadašnje selo Haida Indijanaca
 Ta (klan), klan Tewa i Hano Indijanaca
 Ta (gens), drugi gens Kansa.